Bisztynek (plaats), plaats in Polen
 Bisztynek (gemeente), gemeente in Polen